Трёхсотлетие дома Романовых:

 Трёхсотлетие дома Романовых — торжественное празднование 300-летия царствования дома Романовых в Российской империи.
 Трёхсотлетие дома Романовых — одно из яиц Фаберже.